

Astronomia 

 Faraday – cratere lunare
 37582 Faraday – asteroide della fascia principale

Geografia
 Faraday – città del Canada
 Faraday – città degli Stati Uniti, nella Virginia Occidentale.
 Faraday – località in Australia
Faraday Research Station – una vecchia stazione di ricerca britannica in Antartide

Televisione
 Faraday – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1973 al 1974.
 Daniel Faraday – personaggio di Lost

Altro
 Faraday o Costante di Faraday – unità di misura della carica elettrica
 Faraday Lectureship Prize – premio assegnato dalla Royal Society of Chemistry

Persone 
 Michael Faraday – scienziato britannico
 Philip Michael Faraday – avvocato, produttore teatrale e compositore inglese